Haase är ett efternamn.
 Bertil Haase (1923–2014), svensk modern femkampare
 Curt Haase (1881–1943), tysk militär
 Friedrich Haase (1825–1911), tysk skådespelare
 Günther Haase (född 1925), tysk simhoppare
 Helga Haase (1934–1989), västtysk hastighetsåkare på skridskor
 Hugo Haase (1863–1919), tysk politiker
 Mandy Haase (född 1982), tysk landhockeyspelare
 Werner Haase (1900–1950), tysk läkare och SS-officer

Tyska efternamn